Pan Am (2011-2012) – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację ABC od 25 września 2011 roku. W Polsce był nadawany w telewizji Canal+ od 14 lipca 2012 roku. Twórcą serialu, który koncentruje się na pracy pilotów i stewardes, jest Jack Orman.

Obsada

Główna 
 Christina Ricci jako Margaret "Maggie" Ryan
 Margot Robbie jako Laura Cameron
 Michael Mosley jako Ted Vanderway
 Karine Vanasse jako Colette Valois
 Mike Vogel jako Dean Lowrey
 Kelli Garner jako Catherine "Kate" Cameron

Poboczna 
 Annabelle Wallis jako Bridget Pierce
 Jeremy Davidson jako Richard Parks
 Kal Parekh jako Sanjeev 
 David Harbour jako Roger Anderson 
 Colin Donnell jako Mike Ruskin
 Jay O. Sanders jako Douglas Vanderway
 Goran Visnjic jako Niko Lonza
 Veanne Cox jako pani Havemeyer 
 Erin Cummings jako Ginny Saddler
 Chris Beetem jako kongresmen Christopher Rawlings  
 Darren Pettie jako kapitan George Broyles
 Ashley Greene jako Amanda Mason 
 Piter Marek jako Omar

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012